Lestoideidae är en familj av trollsländor. Lestoideidae ingår i överfamiljen Calopterygoidea, ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lestoideidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Lestoideidae